Пандульф IV (князь Капуанський) Пандульф IV — (†1050 ), князь Капуанський впродовж трьох різних термінів (1016 —1022 ), (1026 —1038 ), (1047 —1050 ). 
 Пандульф I (герцог Сполетський) Пандульф або Пандульф Залізна Голова (Pandolfo; †981 ), князь Беневентський і князь Капуанський з 943 , герцог Сполетський з 967 
 Пандульф II (князь Беневентський) Пандульф II Старий (†серпень 1014 ), князь Беневентський (981 —1014 , князь Капуанський як Пандульф III 1008 —1014 
 Пандульф IV (†7 лютого 1074 ), князь Беневентський (1056 —1074 ) разом зі своїм батьком Ландульфом VI . 
 Пандульф II (князь Салернський) (Pandolfo; †13 липня 982 ), князь Салернський (981 —982 ). 
 Пандульф V (князь Капуанський) Пандульф V — граф Теано , князь Капуанський (1022 –1026 ), очевидно мав якесь відношення до династії, що правила в Капуї . 
 Пандульф VI (князь Капуанський) Пандульф VI, (†1057 ), князь Капуанський (1050 —1057 ), син князя Пандульфа IV і Марії. 
 Пандульф II (князь Капуанський) Пандульф II або III, Чорний або Молодий, (†1022 ), князь Капуанський (1007 —1022 ), син і спадкоємець князя Ландульфа VII . 
 Пандульф III (князь Беневентський) Пандульф III (†1060 ), князь Беневентський (1033 —1053 ), з 1012 правив також разом зі своїм батьком Ландульфом V і дідом Пандульфом II .